Galapagoseilanden, een eilandengroep bij Ecuador
 Galápagos (provincie), een provincie van Ecuador welke samenvalt met deze eilandengroep
 Galápagos (Castilië-La Mancha), een gemeente in Spanje
 Galapagos (bedrijf), Belgisch-Nederlands biotechnologiebedrijf
 Galápagos (televisieserie), Britse natuurdocumentaire

Zie ook 
 Galapagosreuzenschildpad